El nombre de Scott Davis puede referirse a:

 Scott Davis (tenista) (1962).
 Scott Davis (ciclista) (1979).